Cauldron steht für:

 Cauldron (Unternehmen), Entwicklerfirma für Computerspiele aus Bratislava
 Cauldron (Band), kanadische Heavy-Metal-Band
 Englischer Originaltitel der Computerspielereihe Hexenküche (Spieleserie)
 Cauldron Pool, Vulkansee auf Candlemas Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Siehe auch:
 Caudron (Begriffsklärung)